Tenisový turnaj WTA Guangzhou International Women's Open 2012 se konal ve dnech 17. až 23. září v čínském Kantonu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Řadil se do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Singlový titul si připsala nenasazená tchajwanská hráčka Sie Su-wej po finálové výhře nad Britkou Laurou Robsonovou po setech 6–3, 5–7 a 6–4. Soutěž čtyřhry vyhrála třetí nasazená thajsko-čínská dvojice Tamarine Tanasugarnová a Čang Šuaj.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Marion Bartoliová (1. kolo, skreč)
  Čeng Ťie (2. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (semifinále)
  Urszula Radwańská (semifinále)
  Chanelle Scheepersová (čtvrtfinále)
  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále)
  Alizé Cornetová (čtvrtfinále)

Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Jing-jing Tuanová
  Čchiang Wangová
  Čeng Saj-saj

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Zarina Dijasová
  Luksika Kumkhumová
  Nudnida Luangnamová
  Jüe-jüe Chuová
  Kchaj-čchen Čchangová – jako šťastná poražená

Odhlášení 
z dvouhry
  Petra Cetkovská

Skrečování 
z dvouhry
  Marion Bartoliová
  Olga Govorcovová
  Alexandra Panovová
  María Teresa Torrová-Florová
  Čan Jung-žan
ze čtyřhry
  Čan Jung-žan
  Pauline Parmentierová

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Sie Su-wej
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Urszula Radwańská
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=0

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Sorana Cîrsteaová
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Laura Robsonová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Sie Su-wej
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Laura Robsonová
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=4
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Jarmila Gajdošová /  Monica Niculescuová (finále)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (čtvrtfinále, skreč)
  Tamarine Tanasugarnová /  Čang Šuaj (vítězky)
  Nina Bratčikovová /  Alla Kudrjavcevová ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2012